Karel Hromádka (1887–1956) cseh sakkozó
Karel Hromádka (1903–1968) csehszlovák válogatott cseh labdarúgó
Karel Hromádka (1905–1978) csehszlovák válogatott cseh jégkorongozó